Focalizzazione – nella tecnica fotografica, messa a fuoco delle immagini
 Focalizzazione – in linguistica pragmatica, messa in rilievo del rema
 Focalizzazione – in narratologia, punto di vista che il narratore assume di fronte ai fatti narrati o ai personaggi
 Focalizzazione – nel marketing, strategia competitiva